Fossato kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fossato di Vico, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Fossato (ort i Italien), Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 

Robotskapade Italienförgreningar